Lange tijd heeft op de westelijke Maasoever het door de Spanjaarden gebouwde Fort Sint-Michiel gelegen. Het lag echter te ver van de Maas, waardoor het eenvoudig door de vijand in te nemen was. In de achttiende eeuw werd daarom een palissade tussen het fort en de Maas gebouwd. In 1831 werd besloten om deze palissade uit te breiden met een aarden wal; het totaal van de uitbreidingen werd Fort Leopold genoemd.

Met de slechting van de vestingwerken aan het einde van de 19e eeuw werden ook deze twee forten afgebroken. Op dezelfde plaats verrees tussen 1910 en 1913 de Frederik Hendrik Kazerne.

Leopold
Vestingwerk van Venlo